Ludwig Cauer kan syfta på:

* Ludwig Cauer (1792–1834), tysk reformpedagog
 Ludwig Cauer (1866–1947), tysk bildhuggare